59 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się 13 kwietnia i zakończył się 20 września po dwudziestu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz 

 1 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Jules Bianchi, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.
 2 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Esteban Gutiérrez, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Klasa narodowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2009 w sportach motorowych
2009 w Wielkiej Brytanii
2009 w Niemczech
2009 w Belgii
2009 w Portugalii